Jelenlegi földrajzi és politikai egységek
 Ír-sziget, az Írországnak és Észak-Írországnak helyet adó sziget
 Írország, független állam
 Észak-Írország, az Egyesült Királyság része

Történelmi államalakulatok
 Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága, a mai Egyesült Királyság elődje Írország kiválása előtt
 Ír Uradalom, 12–16. századi államalakulat